Gruppe B ved Europamesterskabet i fodbold 2021 vil finde sted fra 12. til 21. juni 2021 i Parken i København og Krestovskij Stadion i Sankt Petersborg. Gruppen består af værtsnationen Danmark, Finland, Belgien og værtsnationen Rusland.

Hold 

Noter

Stillingen

Kampe

Danmark vs Finland 
I det 43. minut blev kampen suspenderet, efter at Danmarks midtbanespiller, Christian Eriksen kollapsede på banen på grund af hjertestop. Eriksen blev kørt til Rigshospitalet, hvor han blev stabiliseret. UEFA gav spillerne to muligheder for at genoptage kampen, enten skulle de spille videre senere samme aften, eller næste dag kl. 12:00 CEST. Først efter at spillerne havde fået bekræftet, at Eriksen var vågen, godtog det danske hold at fortsætte kampen samme aften. Kampen fortsatte klokken 20:30 med de sidste fire minutter af første halvleg, før de holdt en kort pause, hvorefter de forsatte med anden halvleg.

Belgien vs Rusland

Finland vs Rusland

Danmark vs Belgien

Rusland vs Danmark

Finland vs Belgien

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Europamesterskabet i fodbold 2020